Hunsberg (vormals Heunsburg) steht für:
 den historischen Namen von Hüngsberg, Ortsteil der Gemeinde Windhagen im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz
 den historischen Namen von Johannisberg, Ortsteil der Gemeinde Windhagen im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz